Кристиа́на Па́уль (; 8 марта 1974, Восточный Берлин, ГДР) — немецкая ,  и врач.

Биография 
Кристиана Пауль родилась в Восточном Берлине в семье хирурга и анестезиолога. В 1980—1990 годы Кристиана обучалась в Политехнической средней школе им. Эрнста Буша в Панкове. Имеет высшее медицинское образование; ее диссертация, защищенная в 2002 году в Берлине, относилась к хирургической замене тазобедренного сустава, однако с 2006 года Кристиана по специальности не работает.

Карьера 
Кристиана начала свою карьеру в качестве фотомодели в 1989 году.

Кристиана дебютировала в кино в 1992 году, сыграв роль Саши Буш в фильме «». В 1997 году она сыграла небольшую роль продавщицы в магазине в фильме «Достучаться до небес», а в 2000 году — девушку Юли в фильме «Солнце Ацтеков». Всего она сыграла более чем в 80-ти фильмах и телесериалах, является лауреатом нескольких премий и кинофестивалей.

За роль матери-одиночки судьи Элке Зиберг в террористическом триллере «» Кристиана Пауль получила актёрскую премию на кинофестивале в Баден-Бадене, а в 2016 году за ту же роль была удостоена «» как лучшая актриса, обойдя на голосовании даму Джуди Денч
В октябре 2017 года доктор Кристиана Пауль была награждена «»

Во второй половине 2010-х Кристиана начала сниматься в зарубежных проектах — например, во французских телесериалах «» и «», а в 2017 году Кристиана присоединилась к касту американского шпионско-фантастического телесериала «По ту сторону („Двойник“)», исполнив роль главного антагониста 2 сезона — главы школы «Индиго» Миры.

Личная жизнь 
В 2006—2013 годы Пауль была замужем за хирургом Вольфтангом Швенком. В настоящее время она замужем во второй раз за кинопродюсером . У неё двое детей: дочь Маша (род. 21.07.2002) от предыдущих отношений и сын Максимилиан Швенк (род. в октябре 2007) от первого брака.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Медики Германии
Выпускники Берлинского университета
Кавалеры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Лауреаты международной премии «Эмми»
Киноактрисы Германии